Antonio Urrea Hernández (1888-1999), supercentenaire espagnol.
 Fernanda Irene Urrea Cifuentes (1988-), joueuse internationale chilienne de rink hockey.
 José de Urrea (1797-1849), général mexicain.
 Valérie Urrea (1968-), documentariste française. 

Patronyme hispanique